PNG lahko pomeni:
 PNG, rastrski slikovni format
 Papua Nova Gvineja
 Pawnee National Grassland
 Professional Numismatists Guild
 Pack 'n' Go